Zigeunerblut ist der Titel von:

 Zigeunerblut (1911), deutsches Filmdrama von Urban Gad
 Zigeunerblut (1920), deutscher Spielfilm von Karl Otto Krause
 Zigeunerblut (1934), deutscher Spielfilm von Charles Klein
 Zigeunerblut (1947), britischer Spielfilm von Bernard Knowles